El término mundo o derivados, puede hacer referencia a:

Concepto principal 
 Mundo, o planeta Tierra, o como todo lo que existe o nos rodea; Nombre común que recibe la civilización humana, y en general la historia y/o la condición humana.

Economía 
 Primer mundo, países que han logrado un alto grado de desarrollo humano (IDH), y que disfrutan de los más altos estándares de vida.
 Segundo mundo, grupo de países que adhirieron a la llamada experiencia "socialista" (también llamado "socialismo real"), formando una oposición en el plano ideológico al primer mundo.
 Tercer mundo, conjunto de países menos desarrollados económica y socialmente.
 Cuarto mundo, población que vive en condición de desprotección, marginación o riesgo social en áreas pertenecientes al mundo industrializado ; a veces también señala a los países en estado de marginalidad y precariedad absoluta, a efectos de distinguirlos de los países en vías de desarrollo y de los países emergentes.

Organizaciones, asociaciones, grupos 
 Grupo Nuestro Mundo, primer intento de organización homosexual en Argentina.

Geografía 
 Río Mundo, río español, afluente del río Segura.
 Mundo (California), área no incorporada del estado de California, Estados Unidos.

Botánica 
 Mundo, flor del mundo o mundillo, nombre común de la planta Viburnum opulus.

Cine 
 El mundo es nuestro, película española pioneras en utilizar el fenómeno del micromecenazgo como una de sus fuentes de financiación.
 26 personas para salvar al mundo, serie documental conducida por el periodista argentino Jorge Lanata.

Música 
 Mundo (álbum de El Otro Yo) (1995);
 Mi mundo (1995), álbum de Marta Sánchez.
 Nuestro Pequeño Mundo, grupo musical español encuadrado dentro del folk.

Matemática 
 Red de mundo pequeño, tipo de grafo para el que la mayoría de los nodos no son vecinos entre sí, y sin embargo la mayoría de los nodos pueden ser alcanzados desde cualquier nodo origen a través de un número relativamente corto de saltos entre ellos.

Redes sociales 
 Mundo pequeño, propiedad que presentan algunas redes sociales.
 Experimento del mundo pequeño, llevado a cabo por el psicólogo social Stanley Milgram en su investigación sobre las redes sociales en Estados Unidos.

Personas 
 Mundo (futbolista), Edmundo Suárez (1916-1978), futbolista y entrenador español.

Referencias